Thetidia mongolica är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1897. Thetidia mongolica ingår i släktet Thetidia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
mongolica